«Спирит: Душа прерий» (, Спирит: Симарронский жеребец) — американский полнометражный анимационный фильм, выпущенный в 2002 году компанией DreamWorks Pictures. В 2017 году на Netflix вышел мультсериал «Спирит: Дух свободы», созданный по мотивам фильма. В 2021 году вышел сиквел под названием «Спирит: Непокорный».

Сюжет 
Действия мультфильма разворачиваются в 1870-х годах. В эти годы происходят кровопролитные сражения в ходе которых ведутся переговоры между стремительно прогрессирующей количественно американской нацией и индейцами, не желающими покидать прерии в которых они жили веками. Вестерн — центральная ось фильма, придающая ему своеобразный окрас и ностальгию.

В те далёкие времена на берегах американской реки Симаррон родился буланый жеребёнок Спирит. Когда он вырос, ему выпала честь стать во главе всего табуна лошадей Симаррона. Однажды из любопытства вожак решил проверить что за огонёк виднеется на границах его владений, и что за странные звуки доносятся оттуда. Так он попал в плен к людям. Однако своей несгибаемой волей он превосходит всех, кто пытается его покорить, и командир солдат приказывает подчинённым привязать жеребца к столбу на три дня без пищи и воды, рассчитывая сломить его. Позже в форт, где находился Спирит, солдаты приводят пленённого индейца племени лакота по имени Ручеёк (в некоторых переводах — Малый Ручей), такого же свободного и отчаянного, как и Спирит. Спустя пару дней соплеменники помогают юноше сбежать, и Ручеёк вскочив на дикого коня, мчится на свободу, по пути выпустив на свободу всех лошадей форта.

В индейском племени Спирит встречает свою любовь — кобылу по имени Гроза (в некоторых переводах — Дождь). Вскоре на деревню налетает отряд «бледнолицых». Грозу, на которой Ручеёк пытался сразиться с капралом бледнолицых, подстреливают, Спирит бросается за ней в реку, они падают с водопада. Внизу коня вновь ловят и отвозят товарным поездом за тысячи километров на восток, где он с другими должен трудиться до изнеможения на строительстве железной дороги. Но вновь на помощь ему приходит Ручеёк, преодолевший многие мили ради друга — он помогает мустангу сбежать и вернуться в родные края. Там же жеребца уже поджидает чудом выжившая подруга. После этого молодой индеец отпускает обеих лошадей на волю — и те воссоединяются с табуном Спирита.

Роли озвучивали

Достижения

Награды 
2003 год
 премия Американской ассоциации композиторов, авторов и издателей (ASCAP) в категории «Самый кассовый фильм» (Брайан Адамс, Ханс Циммер)
 премия «Генезис» Genesis Awards) в категории «Художественный фильм»
 премия «Бронзовый Ковбой» Bronze Wrangler) в категории «Анимационный фильм» (Джеффри Катценберг (продюсер), Мирей Сория (продюсер), Келли Эсбёри (режиссёр), Лорна Кук (режиссёр), Джон Фаско (сценарист), Мэтт Деймон (озвучка), Джеймс Кромвель (озвучка), Даниэль Стади (озвучка))
 премия «Молодой актёр» (Young Artist Award) в категории «Лучший семейный анимационный фильм»

Энни (Annie)
 в категории «Выдающийся персонаж в анимационном фильме» (Carlos Grangel)
 в категории «Выдающиеся анимационные эффекты» (Yancy Landquist)
 в категории «Выдающийся дизайн в анимационном фильме» (Luc Desmarchelier)
 в категории «Выдающаяся раскадровка в анимационном фильме» (Ronnie del Carmen)

Номинации 
2002 год

World Soundtrack Award
 в категории «Лучший оригинальный саундтрек» (Брайан Адамс (исполнитель), Ханс Циммер, R.J. Lange (исполнитель)) за песню This Is Where I Belong
 в категории «Лучший оригинальный саундтрек» (Брайан Адамс (исполнитель), Ханс Циммер, Gretchen Peters (исполнитель)) за песню Here I Am

2003 год
 премия «Оскар» (Oscar) в категории «Лучший анимационный фильм» (Джеффри Катценберг)
 премия «Золотой глобус» (Golden Globe) в категории «Лучший оригинальный саундтрек» (Брайан Адамс (исполнитель), Ханс Циммер, Gretchen Peters (исполнитель)) за песню Here I Am
 премия «Выбор кинокритиков» (Critics Choice) в категории «Лучший анимационный фильм»
 премия Blimp Award в категории «Лучшая озвучка анимационного фильма» (Мэтт Деймон)
 премия Ассоциации онлайн-кинокритиков (OFCS) в категории «Лучший анимационный фильм»
 премия «Золотой спутник» (Golden Satellite) в категории «Лучший анимационный фильм»
 премия Ассоциации визуальных эффектов" (VES) в категории «Лучший персонаж анимационного фильма» (James Baxter)

Золотой вихрь (Golden Reel)
 в категории «Лучшая звукорежиссура в анимационном фильме»
 в категории «Лучшая звукорежиссура в анимационном фильме — музыка»

Энни (Annie)
 в категории «Выдающиеся достижения в анимационном фильме»
 в категории «Выдающиеся анимационные эффекты» (Jamie Lloyd)
 в категории «Выдающаяся раскадровка в анимационном фильме» (Larry Leker)
 в категории «Выдающаяся раскадровка в анимационном фильме» (Саймон Уэллс)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Полнометражные мультфильмы DreamWorks Pictures
Рисованные мультфильмы США 2000-х годов
Мультфильмы США 2002 года
Мультфильмы о лошадях
Вымышленные лошади
Мультфильмы Келли Эсбери
Фильмы об индейцах
Семейные фильмы США